O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1956 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 8ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes "Antigua" e "Correos" foram rebaixados para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1957/58 - Segunda Divisão

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1956 na Guatemala